Herrenbühl ist der Name folgender Orte:

 Herrenbühl (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Herrenbühl (Bruchsal), Ortsteil von Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg